Mondiali 1933 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1933:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1933 – 3ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1933 – 36ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1933 – 13ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1933 – 7ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1933 – 31ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1933 – 32ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1933 – 3ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1933 – 10ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1933 – 7ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1933 – 29ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1933 – 2ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1933 – 3ª edizione